

Patronymie

 Bernd Dreher, né le  à Leverkusen en Allemagne, est un joueur allemand de football évoluant dans l'équipe du Bayern de Munich au poste de gardien de but.
 Burkhard Dreher, né en 1944 à Preußisch Holland, est un homme politique allemand.
 Justine Dreher, née en 1992, est une golfeuse française.
 Peter Dreher, né en 1932 à Manheim, est un peintre allemand. 
 Rod Dreher (St. Francisville, 1967-) est un journaliste et un écrivain américain.

Autre 
 Dreher est un fabricant italien de bières, sponsors des équipes cycliste Dreher et Dreherforte.
 , des danses allemandes et autrichiennes.
 Le Dreher est un des pas de danse de la Zwiefacher.